Zwietusch steht für:

 Telephon Apparat Fabrik E. Zwietusch & Co., deutsches Telekommunikationsunternehmen

Zwietusch ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Otto Zwietusch (1866–1931), amerikanisch-deutscher Fernmeldetechniker und Erfinder